Küsel steht für:

 Küsel, Ortsteil von Möckern im Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Küsel (Hohenberg-Krusemark), Wohnplatz im Ortsteil Schwarzholz der Gemeinde Hohenberg-Krusemark im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

Personen:
 Georg Küsel (1877–1952), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Hans Küsel (1870–1951), deutscher Konteradmiral
 Herbert Küsel (1904–1969), deutscher Journalist
 Johanna Sibylla Küsel (um 1650–1717), auch Kräusin, deutsche Zeichnerin und Kupferstecherin
 Matthäus Küsel (1629–1681), auch Küssel, deutscher Kupferstecher und Illustrator
 Melchior Küsel (1626–1683), auch Küssel, deutscher Kupferstecher und Verleger
 Otto Küsel (1909–1984), deutscher Funktionshäftling in Konzentrationslagern
 Salomo Küsel († nach 1635), auch Küssel oder Cuselius, deutscher Dichter und Reiseschriftsteller

Siehe auch:
 Kusel
 Küssel